

Localidades 
Battle Creek (Iowa)
Battle Creek (Michigan)
Battle Creek (Nebraska)

Outros usos 
Battle Creek (série de televisão), série de TV americana exibida pela CBS
Battlecreek, filme de 2017 dirigido por Alison Eastwood

Desambiguações de topônimos